The Wheel of Time ist der Titel von:

 The Wheel of Time (Computerspiel) von GT Interactive aus dem Jahr 1999
 Das Rad der Zeit, Originaltitel der Fantasy-Buchreihe
 The Wheel of Time (Album), Musikalbum der Popsängerin Sandra
 Das Rad der Zeit (Fernsehserie), US-amerikanische Fantasyserie

Siehe auch
 The Wheel